

Histoire chinoise 
Wei peut désigner :
 Wei (, -812 — -478), une principauté dont l'apogée a eu lieu pendant la période des Printemps et des Automnes ;
 Wei (, 445 — 225 av. J.-C.), un État de la période des Royaumes combattants ;
 royaume de Wei (, 220-265), un royaume de la période des Trois Royaumes ;
 royaume de Wei, un royaume fondé par Ran Min (?-352) pendant la période des Seize Royaumes ;
 dynastie Wei du Nord (386-534), une dynastie de la période des Dynasties du Nord et du Sud ; en 534, elle se divisa en deux branches :
 dynastie Wei de l'Ouest (534-557),
 dynastie Wei de l’Est (534-550).

Géographie

Cours d’eau 
Wei est le nom de plusieurs rivières chinoises, notamment :
 rivière Wei (渭河) du Gansu et du Shaanxi, un important affluent du fleuve Jaune ;
  (卫河) du Henan et du Shandong, un affluent de la rivière Hai via le Grand Canal à partir de Linqing ;
 rivière Wei (沩水河) du Hunan, un affluent de la rivière Xiang.

Divisions administratives 
La province du Hebei en Chine possède deux divisions administratives qui portent ce nom :
 xian de Wei (魏县), dépendant de la ville-préfecture de Handan ;
 xian de Wei (威县), dépendant de la ville-préfecture de Xingtai.

Personnalités 
Historiquement parlant, les personnes portant le nom de famille Wei sont les descendants du clan impérial.

 Wei était une impératrice du  ;
 Wei Guangtao (1837-1916), homme politique chinois ;
 Guofang Wei (1965-), mathématicienne sino-américaine ;
 Wei Jingsheng (1950-), un dissident chinois ;
 Wei Meng (1989-), tireuse sportive chinoise ;
 Wei Qing (?-106 av. J.-C.), général de la dynastie Han ;
 Wei Wei (1963-), chanteuse chinoise ;
 Wei Xiaoyuan (2004-), gymnaste chinoise ;
 Wei Yan (?-234), général du royaume de Shu ;
 Wei Yingwu (737-~792), poète ;
 Wei Yuan (1794-1856), géographe et historien chinois ;
 Wei Zheng (580-643), politicien chinois d’Hebei ;
 Wei Zhongxian, (1568-1627), eunuque ;
 Wei Zhuang (836-910), poète chinois.

Astronomie chinoise 
Wei désigne en français trois subdivisions du ciel que l'astronomie chinoise distingue par des caractères différents :
 Wei (), une loge lunaire dont l'astérisme se situe dans la constellation du Scorpion ;
 Wei (), une loge lunaire dont l'astérisme se situe dans la constellation du Verseau et celle de Pégase ;
 Wei (), une loge lunaire dont l'astérisme se situe dans la constellation du Bélier.

Astrologie 
 Wei, la huitième branche terrestre du calendrier sexagésimal chinois

Sigle 

WEI peut désigner :
 week-end d'intégration, le week-end d'intégration des nouveaux étudiants dans l'enseignement supérieur et les grandes écoles.

Référence 

Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme